Кауисбе́ка Турисбе́кова сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Шардаринського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Чардара.

Населення — 5867 осіб (2009; 5311 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Шардаринського району